Уэйн Иглинг (род. 27 ноября 1950 года, Монреаль, Квебек, Канада) — канадский артист балета, который более двадцати лет танцевал в Королевском балете в Лондоне. Затем продолжил балетную карьеру в качестве хореографа и режиссёра, став художественным руководителем Национального балета Нидерландов с 1991 по 2003. В 2005 был назначен художественным руководителем Английского национального балета в Лондоне. Является международным хореографом и режиссером.

Ранние годы 
Родился в Монреале, Квебеке, в англоязычной семье у Эдварда и Тельмы Иглинг. Большую часть своего детства и юности он провел в Калифорнии, куда переехала его семья. В детстве он посещал занятия в студии танцевального искусства Патрисии Рэмси. В 1965 году, когда ему было 15 лет, его заметили Майкл Сомс и Герд Ларсен из Королевского балета во время гастролей труппы по Соединенным Штатам, и ему было предложено место в Королевской балетной школе в Лондоне. Он переехал в Англию в конце 1960-х годов. В 1969 году в восемнадцатилетнем возрасте был приглашен в Королевском балет.

Профессиональная карьера 
Он был гибким и сильным танцором. В 1972 году стал солистом, а в 1975 году главным танцором. Являясь результатом «эклектичного обучения с сочетанием множества различных методов» , он был исключительно универсален. Он исполнял главные роли принцев, кавалеров и суэйнов в классике девятнадцатого века, сотрудничая с такими светилами, как Марго Фонтейн, Дженнифер Пенни и Мерл Парк, но больше всего он был известен своими работами в репертуаре двадцатого века. Будучи любимцем известного британского хореографа Кеннета Макмиллана, он исполнял партии в ряде его произведений, включая Elite Syncopations и Глория. Он станцевал роль наследного принца Рудольфа в нью-йоркской премьере Макмиллана «Майерлинг» (Mayerling) в апреле 1983 года. Также танцевал в балетах Фредерика Аштона, Джорджа Баланчина, Джерома Роббинса и Рудольфа Нуреева.

Еще будучи главным танцовщиком, он начал принимать участие в хореографических семинарах, которые проводил Королевский балет. Его первыми работами для труппы были Франкенштейн, Современный Прометей. Вскоре последовали и другие работы, реализованные для его родной труппы и для труппы за рубежом.

Национальный балет Нидерландов 
После того, как он покинул Королевский балет в 1991, он решил продолжить балетную карьеру в качестве хореографа и режиссера, став художественным руководителем Национального балета Нидерландов (Голландский национальный балет) в Амстердаме с 1991 по 2003. Как главный балетмейстер, он создал множество новых работ в последующие годы. В 1996 году он сотрудничал с Тоером ван Шайком над новым произведением «Щелкунчик и мышиный король». Он сразу же завоевал популярность у голландской публики, а затем был поставлен Финским национальным балетом и Польским национальным балетом. Во время своего пребывания на посту художественного руководителя он не только поддерживал классический и неоклассический репертуар голландского Национального балета, но и активно заказывал новые работы современных хореографов, таких как Эшли Пейдж и Дэвид Доусон. После того, как он покинул свой пост в Голландии в 2003 году, он работал на международной сцене в течение двух лет, иногда сотрудничая с легендарной итальянской балериной Карлой Фраччи.

Английский национальный балет в Лондоне 
В декабре 2005 года он был назначен художественным руководителем Английского национального балета в Лондоне, где он продолжал изобретать новые сценические произведения. Среди них выделялись Men Y Men (2009), а в 2010 году — еще одна версия «Щелкунчика». За семь лет работы в этой труппе он был тепло оценен зрителями. В 2012 году, однако, он был вынужден уйти в отставку из-за сокращения бюджета труппы.

Репертуар 
Он создал множество образов в творчестве Кеннета Макмиллана и других хореографов. Среди них можно выделить следующие.

В балетах Макмиллана 
 Триада (1972), музыка Сергея Прокофьева.
 Elite Syncopations (1974), музыка Скотта Джоплина.
 Четыре сезона (The Four Seasons), музыка Джузеппе Верди (1975). Роль: «Весна», Па-де-катр с Лесли Коллиером, Майклом Коулманом и Дэвидом Эшмолом.
 Ритуалы (Rituals) (1975), музыка Бела Барток. Роль: Celebrant.
 Глориана (1977) (Gloriana), музыка Бенджамина Бриттена. Роль: главный танцор.
 Глория (Gloria) (1980), музыка Франсиса Пуленка. Роль: Солдат.
 Другой барабанщик (Different Drumme) (1984), музыка Антона Веберна. Роль: Войцек.

В других работах 
 Четыре пьесы Шумана (1975), хореография Ханса ван Манена, музыка Роберта Шумана.
 Буря (1982), хореография Рудольфа Нуреева, музыка Петра Ильича Чайковского. Роль: Ариэль.
 Голоса весны (Voices of Spring) (1983), хореография Фредерика Аштона, музыка Иоганна Штрауса II. Роль: танцор, па-де-де с Мерл Парк.
 Consort Lessons (1983), хореография Дэвида Бинтли, музыка Игоря Стравинского.

Хореографические постановки 
Среди его постановок для различных трупп, можно выделить следующие.

 Франкенштейн, или современный Прометей (Frankenstein, the Modern Prometheus) (1985), музыка Вангелиса; для Королевского балета в Лондоне.
 Красавица и чудовище (Beauty and the Beast) (1986), музыка Вангелиса; для Королевского балета
 Байрон (Byron) (1988), музыка Петра Ильича Чайковского; для балета «Ла Скала», Милан (La Scala Ballet).
 Нижинский (Nijinsky) (1989), музыка Клода Дебюсси; для балета Сан-Карло, Неаполь.
 Руины времени (The Ruins of Time) (1993), музыка Петра Ильича Чайковского; для Голландского Национального балета, Амстердам. Дань уважения Рудольфу Нурееву.
 Симфония в волнах (Symphony in Waves,) (1994), музыка Аарона Джея Керниса; для Голландского Национального балета.
 Альма Малер (Alma Mahler) (1994), музыка Густава Малера для балета Ла Скала.
 Holding a Balance(1996), музыка Генри Пёрселла; для Голландского национального балета.
 Щелкунчик и мышиный король (Nussknacker und Mousekonig) (1996), хореография Тора Ван Шайка; музыка Петра Ильича Чайковского; для Голландского Национального балета.
 Последний император (The Last Emperor) (1997), музыка Су Конга; для Гонконгского балета.
 Волшебная флейта (The Magic Flute) в постановке Тора Ван Шейка (1999); музыка Риккардо Дриго; для Голландского Национального балета.
 Танцы в Мария Стюарте, опера Гаэтано Доницетти; для балета Римского оперного театра.
 Sacre du Printemps («Весна священная») (2000), музыка Игоря Стравинского; для Голландского Национального балета.
 Резолюция, музыка Густава Малера; для Королевского балета.
 Танцы в Таисе (2005), опера Жюля Массне; для балета Римского оперного театра.
 Men Y Men (2009), музыка Сергея Рахманинова, оркестровка Гэвина Сазерленда; для Английского Национального балета, Лондон.
 Щелкунчик (2010), музыка Петра Ильича Чайковского; для Английского Национального балета.
 Красавица и чудовище (2012), расширенная версия, музыка Вангелиса; для Кремлёвского балета, Москва.
 Спящая красавица (2014), музыка Петра Ильича Чайковского; для Национального балета Японии, Токио.

Примечание 

Родившиеся в 1950 году
Артисты балета XX века
Артисты балета XXI века